

Wydarzenia 

 Rzymianie prowadzili, ze zmiennym szczęściem, walki z Kartagińczykami na Sycylii; przeciwnikami dowodził Hamilkar Barkas, ojciec Hannibala; 1 sierpnia erygowano w Rzymie świątynię bogini Nadziei, której wzniesienie ślubował podczas walk na Sycylii konsul Aulus Atyliusz Kalatyn